Občina Kostanjevica je lahko:

 Občina Miren - Kostanjevica
 Občina Kostanjevica na Krki